Los sesos de mono o cerebro de mono puede hacer referencia a:
 Sesos de mono (gastronomía), el cerebro de un mono servido como plato.
 Sesos de mono (chupito), un cóctel o chupito de vodka, jugo de lima, crema irlandesa y granadina.